Axum (o Aksum), en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Axum (ciudad) (a veces también escrito «Aksum»), ciudad en el estado federado de Tigray, Etiopía.
 El Reino de Axum, importante reino comerciante del noreste de África, activo desde la Antigüedad hasta los siglos IX o X de nuestra era.
 Axum (lenguaje de programación), lenguaje de programación de Microsoft.
 Axum (planeta de Star Wars), planeta ficticio dentro del universo de Star Wars.
 Axum (banda), banda israelí de hip hop/reggae cuyos miembros son de ascendencia etíope y marroquí/yemení.
 Axum (submarino), submarino italiano.
 Axum (álbum), álbum de James Newton.